Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 1992 spelades mellan den 18 maj 1990 och 29 juli 1991.

Preliminär kvalomgång

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
1990 i Afrika
1991 i Afrika
Fotbollsåret 1990
Fotbollsåret 1991